«Локомотив-2» («Локомотив»-2) — футбольные и хоккейные клубы (команды).
 Футбол
 «Локомотив»-2 (Москва) — название дублирующего состава клуба «Локомотив» в 1998—2000 годах (в 1992—1997 годах — «Локомотив»-д).
 «Локомотив-2» (Москва) — клуб, существовавший в 2008—2014 годах.
 «Локомотив-2» (Ташкент) — название клуба «Локомотив БФК» в 2003—2005 годах.
 «Локомотиви-2» (Тбилиси) — вторая команда «Локомотива».
 «Гурия-Локомотив-2» (Ланчхути) — название клуба «Гурия» в 2000—2001 годах.
 Хоккей с шайбой
 «Локомотив-2» (Ярославль) — фарм-клуб «Локомотива», на основе которого был создан «Локо».

См. также 
 Локомотив-Зенит-2
 Локомотив-д

Примечания